R104 (Ommen)
R104 (Schouwen)
R104 (Spaarnwoude)